Wallenstein steht für:

 Wallenstein (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht, Nachkommen der Grafen von Schauenburg, siehe auch Grafschaft Schauenburg
 Wallensteinfestspiele (Memmingen), größtes Historienfestspiel in Europa
 Wallenstein (Band), deutsche Rockgruppe
 Wallenstein (Spiel), Brettspiel

Personen:
 Wallenstein (1583–1634), eigentlich Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, kaiserlicher Feldherr
 Abi Wallenstein (* 1945), deutscher Blues- und Rockmusiker
 Alfred Wallenstein (1898–1983), amerikanischer Cellist und Dirigent
 Carlos Wallenstein (1926–1990), portugiesischer Schauspieler
 Catarina Wallenstein (* 1986), portugiesische Schauspielerin
 José Wallenstein (* 1959), portugiesischer Schauspieler
 Klaus Wallenstein (* 1943), deutscher Klassischer Archäologe, Bergmann und MLPD-Funktionär
 Sven-Olov Wallenstein (* 1960), Publizist

Literatur:
 Wallenstein (Schiller), Dramen-Trilogie von Friedrich Schiller
 Wallenstein (Diwald), von Hellmut Diwald verfasste Biografie
 Wallenstein (Roman, Döblin), expressionistischer historischer Roman von Alfred Döblin
 Wallenstein. Sein Leben erzählt von Golo Mann, von Golo Mann verfasste Biografie

Filme:
 Wallenstein (1925), zweiteiliger Stummfilm von Rolf Randolf
 Wallenstein (1978), vierteiliger Fernsehfilm nach der Biografie von Golo Mann
 Wallenstein (1987), zweiteilige Aufzeichnung des Fernsehen der DDR
 Wallenstein (1987), ARD-Dreiteiler nach Friedrich Schiller

Geografische Objekte:
 Wallenstein (Knüllwald), Ortsteil der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Burgruine Wallenstein im Ortsteil Wallenstein der Gemeinde Knüllwald, Hessen
 Burg Wallenstein im Ortsteil Wallen der Stadt Meschede, Sauerland
 Naturschutzgebiet Wallenstein südwestlich vom Ortsteil Wallen der Stadt Meschede, Sauerland